Miejscowości w USA:
 Worthville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Carroll
 Worthville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson